Albano může znamenat:

 Albano di Lucania, italské město v oblasti Basilicata
 Albano Laziale, italské město v oblasti Lazio
 Albano Sant'Alessandro, italské město v regionu Lombardie
 Albano Vercellese, italské město v oblasti Piemontu 
 Albano Carrisi, italský zpěvák, herec a vinař